

Persone 
 Adolphe Assi – operaio e attivista francese, personaggio di rilievo della Comune di Parigi
 Enrico Assi – vescovo italiano 
 Tommaso Assi – atleta e allenatore di atletica leggera italiano

Altro 
 Assi – fiumara calabrese che sfocia nel Mar Ionio
 Assi – fiume indiano nei pressi di Varanasi
 ASSI Giglio Rosso – società sportiva di Firenze
 Assi – drama coreano del 1997

Pagine correlate 
 Asso
 Asse